Die 47. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2018 fanden vom 9. bis 16. Dezember 2018 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.

Herreneinzel 
Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Dameneinzel 
Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Mixed 
Insgesamt nahmen 8 Paarungen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Deutsche Tennismeisterschaften

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Biberach an der Riß
Tennisturnier 2018
2018